Народная дружина может означать:

 Народная дружина (Италия)
 Добровольная народная дружина